Karl Neugebauer ist der Name folgender Personen:

* Karl Neugebauer (Politiker) (1913–2001), deutscher Politiker (SPD) 
 Karl Neugebauer (Sänger) (1935–2010), österreichischer Sänger (Bass) 
 Karl Anton Neugebauer (1886–1945), deutscher Klassischer Archäologe
 Karl-Volker Neugebauer (* 1947), deutscher Historiker